Menino - em Portugal, referência a um garoto qualquer
Prostituição masculina - significado coloquial no Brasil
Ou ainda:
João Ricardo Carneiro Teixeira Pinto - um músico português
Puto Português - um cantor angolano
Piu - puto

Ver também 
Putto
Puta (desambiguação)

Desambiguação